Paul Friedländer (1882-1968) – grecista e filologo tedesco
Paul Friedländer (1857-1923) – chimico tedesco